У́лица Хло́быстова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия  
 Улица Хлобыстова — улица в Москве.
 Улица Хлобыстова — улица в Мурманске.